Kenji steht für:

 Kenji (Ära), eine japanische Ära
 Kenji (Vorname), ein japanischer Vorname

Kenji ist der Künstlername von:

 Alex Kenji (eigentlich Alessandro Bacci), italienischer DJ und Produzent